Gamskarlspitze steht für:
 Gamskarlspitze (Goldberggruppe), 2832 m, in den Hohen Tauern, Gasteinertal/Mallnitz
 Laderdinger Gamskarlspitzen, 2413 m, in den Hohen Tauern, Gasteinertal/Großarltal
 Gamskarlspitze (Schladminger Tauern), 2411 m, in den Niederen Tauern bei Obertauern

Siehe auch:
 Gamskarspitze